1. Armee bezeichnet die folgenden Großverbände:

 1. Armee (Rumänien), Verband im Ersten und Zweiten Weltkrieg
 1. Armee (Russisches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 First United States Army, einen seit 1918 mit einer Unterbrechung bestehender Verband der US Army
 1. Armee (Japanisches Kaiserreich) (jap. 第1軍, Dai-ichi-gun) war ein Großverband des Kaiserlich Japanischen Heeres
 1. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
 First Army (Vereinigtes Königreich), Armeen in beiden Weltkriegen
 1ere armée (Frankreich), Armeen in beiden Weltkriegen
 1ere armée (1944–1945), Armee im Zweiten Weltkrieg
 1. Armee (Bulgarien)
 1. Armee (Österreich-Ungarn), Verband im Ersten Weltkrieg
 1. Armee (Türkei)
 1. Armee (Osmanisches Reich), Verband der Osmanischen Armee zwischen 1877 und 1918
 1. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee
 1. Gardepanzerarmee, Verband der Roten Armee
 1. Gardearmee, Verband der Roten Armee
 First Canadian Army
 1ª Armata, italienische Armee in beiden Weltkriegen

Siehe auch:

 1. Stoßarmee, Verband der Roten Armee
 1. Luftarmee (Rote Armee), Verband der sowjetischen Luftstreitkräfte
 1. Fallschirm-Armee der deutschen Wehrmacht
 First Allied Airborne Army, Verband in der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges
 1. Rote Reiterarmee, Verband im Russischen Bürgerkrieg
 1. Luft-Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Japanischen Heeresluftstreitkräfte